Првенство Совјетског Савеза у фудбалу је било највише фудбалско лигашко такмичење у Совјетском Савезу од 1936. до 1991. године.

Освајачи лиге

Успешност по клубовима

Успешност по републикама 

Туркменска ССР и Киргиска ССР никад нису имали представника у лиги.

Спољашње везе 
 Руски портал о совјетском фудбалу

С